Fazenda Capuava — Valinhos

Fazenda Capoava — Itu

Desambiguações de fazendas